Il Murten Fc è una società calcistica svizzera con sede nella città di Murten. Milita nella Terza Lega, il settimo livello calcistico svizzero.

Società calcistiche svizzere
Morat